Bergús, nucli al municipi de Cardona (Bages)
 Estany del Bergús, llac a municipi d'Espot (Pallars Sobirà)
 Tuc del Bergús, muntanya a Espot
 Coll del Bergús, collada a Espot
 Estanys Gelats del Bergús a Espot
 Sant Joan de Bergús, església romànica al municipi de Cardona